Ковче́г — ящик, коробка, сундук, вместилище для чего-либо.

В религии 
 Для свитков
 Ковчег Завета — святыня иудеев, содержавшая Скрижали Завета с Десятью заповедями.
 Синагогальный ковчег — специальное хранилище для свитков Торы.
 Ковчег (в иконописи) — углублённая средняя часть иконной доски.

 Допотопный
 Ноев ковчег — согласно Библии, судно, сделанное Ноем для спасения от Всемирного потопа.

 Для мощей
 Ковчег для хранения мощей — рака.
 Ковчежец — ящичек для хранения реликвий.
 Ковчег Дионисия — мощевик для реликвий Страстей Христовых, привезённых суздальскому князю из константинопольского монастыря (1383).

Населённые пункты 
 Ковчег — населённый пункт в Малоярославецком районе Калужской области России.

Организации 
 «Ковчег» — московская художественная галерея, занимающаяся российским искусством ХХ и XXI веков.
 «Ковчег» — российская музыкальная группа Ольги Арефьевой.
 «Ковчег» — международная гуманитарная организация, созданная Жаном Ванье для помощи людям с проблемами умственного развития.
 «Ковчег» — проект помощи российским эмигрантам, осуждающим военную агрессию против Украины.
 Школа № 1321 «Ковчег» — государственная средняя общеобразовательная школа в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

СМИ, искусство, развлечение 
 «Ковчег» — российский ежегодный литературно-музыкальный альманах журнала Приокские зори.

В литературе 
 «Ковчег» — русский литературный журнал в Париже.
 Ковчег — вымышленная планета, описанная братьями Стругацкими в повести «Малыш» и принадлежащая к созданному ими миру Полудня.

Фильмы, сериалы 
 Фильмы
 «Ковчег» — грузинский художественный фильм (2000).
 «Ковчег» — российский художественный фильм (2002).
 «Ковчег» — российский художественный фильм (2017).

 Телесериалы
 «Ковчег» () — испанский телесериал (2011—2013).
 «Ковчег» () — американский телесериал 2023 года.
 «Ковчег» () — 23-й эпизод 3-го сезона сериала «Доктор Кто» (1966).

Другое 
 «Ковчег в космосе» — вторая серия двенадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 «Советский ковчег» (также «Красный ковчег») — прозвище парохода UST Buford, на котором были депортированы в СССР американские деятели леворадикального толка.
 «Ковчег вкуса»
 «Ковчег знаний»

См. также 

 
 Панагиар (1435)